Lignan kan syfta på följande:

Kemi
Lignaner, en typ av polyfenoler i växter

Platser

Frankrike 

 Lignan-sur-Orb, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Lignan-de-Bordeaux, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Lignan-de-Bazas, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,